Сан-Жуан-дел-Рей:

 Сан-Жуан-дел-Рей — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Сан-Жуан-дел-Рей — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.